54-я кавалерийская дивизия — воинское соединение Вооружённых Сил СССР во Второй мировой войне

История дивизии 
Формирование дивизии начато в Орловском военном округе в Лисках с 6 июля 1941 года по урезанным штатам по директиве Генерального штаба № 96. По директиве в составе дивизии должно было находиться 2931 человек и 3133 лошади. Эти новые формирования называли «лёгкими дивизиями».

В составе действующей армии во время Великой Отечественной войны с 25 июля 1941 года по 18 июня 1942 года.

С 25 июля 1941 года дивизия железной дорогой перебрасывается на Северо-Западный фронт в распоряжение 34-й армии с выгрузкой на станции Сигово с задачей сосредоточения в районе Демянска. Позднее, 3 августа 1941 года дивизия передана в распоряжение 27-й армии, была выдвинута из района Осташкова вперёд на прикрытие межозёрных дефиле западнее Осташкова. Наступает на район Холма с 9 августа 1941 года, так, на 11 августа 1941 года продвигается к Осцы, Барабановка на левом фланге 27-й армии, прикрываемая слева 42-м танковым полком, 12 августа 1941 года заняла Силагино, Борки, продвигается вместе с 937-м стрелковым полком 256-й стрелковой дивизии в направлении Сопки, Потапалово, Малашево. В сентябре 1941 года в связи с ударом немецким войск отступает, на 2 сентября 1941 года находится в Никулино, Дегтярки.

До 22 октября 1941 года находится во фронтовом резерве. 22 октября 1941 года сосредоточилась в районе Васильевское, Станишино, Тредубье, вступила совместно с 46-й кавалерийской дивизией в бой с 6-й пехотной дивизией, которая незадолго до этого форсировала Волгу на участке Улитино — Лаптево, была оттеснена на участок обороны Пестово — Ивачево — Коленицы, на 23 октября 1941 года его удерживает, затем оторвалась от противника и отошла за реку Тьма на участке Новое Стренево.

С 8 ноября 1941 года с приданными 9 танками 8-й танковой бригады выдвигается для предотвращения возможного прорыва врага из Селижарово на Кувшиново и к 12 ноября 1941 года, ведя бои вместе с частями 22-й армии, стабилизировала положение на линии Никулино, Горицы, Казаково, однако плацдарм на Волге у Селижарово остался в руках противника.

К 9 декабря 1941 года вошла в состав 31-й армии и сосредоточилась в Прибыткове. C 10 декабря 1941 года, когда 119-я стрелковая дивизия смогла прорвать оборону противника в районе Игнатово, вошла в прорыв в тыл противника, но была отброшена восточнее Игнатово. После взятия Марьино вместе со 119-й, 250-й и 247-й составили костяк ударной группы, начавшей наступление на Калинин. К 14 декабря 1941 года дивизия вместе с приданным 6-м отдельным лыжным батальоном сумела с юго-востока обойти Калинин, выйти в район Курово и перерезать Волоколамское и Тургиновское шоссе. После взятия Калинина дивизия продолжает наступление в общем направлении на Старицу, в течение 22-24 декабря 1941 года преследует противника, пытаясь прорвать оборону арьергардов и выйти в тыл, однако сделать этого не сумела.

Только 27 декабря 1941 года, когда 250-я стрелковая дивизия прорвала вражескую оборону севернее Чухино, вновь введена в прорыв с 922-м стрелковым полком из состава стрелковой дивизии, вышла в район Смагино, и, громя тылы и штабы, двинулась на Коконягино и Черново. Однако дивизия была оттеснена в Смагино, Черново, отрезана от сил армии. Дивизии вместе с приданным полком пришлось занять круговую оборону и вести её до подхода основных сил 30 декабря 1941 года. С 1 января 1942 года дивизия ведёт бои с отходящими частями 6-й пехотной дивизии с задачей выдвинуться в район Ченцово, Немцово с целью перерезать пути отступления немецких войск.

К 8 января 1942 года переброшена из района Старицы в район северо-западнее Ржева, там вошла в состав ударной группы полковника Соколова и введена в прорыв в направлении на Сычёвку в 8 километрах северо-западнее Ржева. Юго-западнее Ржева попала в окружение войск 39-й армии, ведёт бои в окружении до лета 1942 года, была фактически разгромлена.

Приказом Ставки ВГК № 0043 от 3 марта 1942 года дивизия только 18 июня 1942 года (очевидно поскольку оставалась в окружении) была расформирована, как имеющая большой некомплект; оставшийся личный состав обращён на укомплектование 11-го кавалерийского корпуса.

Подчинение

Состав 
 83-й кавалерийский полк
 89-й кавалерийский полк
 119-й кавалерийский полк
 58-й конно-артиллерийский дивизион
 58-й артиллерийский парк
 40-й отдельный полуэскадрон связи
 27-й медико-санитарный эскадрон
 54-й отдельный эскадрон химической защиты
 38-й продовольственный транспорт
 227-й дивизионный ветеринарный лазарет
 417-я полевая почтовая станция
 985-я полевая касса Госбанка

Командиры 
 Вальц, Юрий Владимирович, полковник, с 08.07.1941 по 30.09.1941
 Есаулов, Иван Спиридонович, полковник, с 01.10.1941 по 20.12.1941
 Сабуров, Иван Дмитриевич, подполковник, с 01.10.1941 по 20.12.1941

Примечания

Ссылки 
 Перечень No.6 кавалерийских, танковых, воздушно-десантных дивизий и управлений артиллерийских, зенитно-артиллерийских, миномётных, авиационных и истребительных дивизий, входивших в состав Действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 

Кавалерийские дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году